Опабиния () — род вымерших животных, известный по ископаемым остаткам из отложений кембрийского периода (возрастом примерно в 508 млн лет). Его единственный известный вид, Opabinia regalis, обнаружен в отложениях сланцев Бёрджес в Британской Колумбии, Канада.

Первооткрыватель опабинии, Чарльз Дулиттл Уолкотт, назвал её в честь перевала Опабин в  канадских  Скалистых горах. На данный момент известно тридцать образцов опабинии размером от 40 до 70 мм. Наиболее примечательной особенностью опабинии являются её пять глаз, находящиеся на задней поверхности головы. Эти глаза, вероятно, использовались животным для поиска пищи. Из-за её гибкого тела неизвестно, вела ли опабиния пелагический или бентосный образ жизни.

В культуре 

 Появляется в фильме BBC Истоки жизни (2010)

Примечания

Литература 
 Bergström, J. (1986). Opabinia and Anomalocaris, unique Cambrian arthropods. Lethaia 19, 241—246.
 Bergström, J. (1987). The Cambrian Opabinia and Anomalocaris. Lethaia 20, 187—188.
 Briggs, D. E. G., Whittington, H. B. (1987). The affinities of the Cambrian animals Anomalocaris and Opabinia. Lethaia 20, 185—186.
 Budd, G. E. (1996). The morphology of Opabinia regalis and the reconstruction of the arthropod stem-group. Lethaia 29, 1—14.
 Whittington, H. B. (1975). The enigmatic animal Opabinia regalis, Middle Cambrian Burgess Shale, British Columbia. Philosophical Transactions of the Royal Society of London B 271, 1—43.
 Zhang, X., Briggs, D. E. G. (2007). The nature and significance of the appendages of Opabinia from the Middle Cambrian Burgess Shale. Lethaia 40, 161—173.

Dinocarida
Членистоногие кембрийского периода
Животные, описанные в 1912 году
Фауна сланцев Бёрджес